Городско́й о́круг Саки (, ) — муниципальное образование в составе Республики Крым Российской Федерации (де-факто). Административный центр округа и единственный населённый пункт — город Саки. Образован на территории административно-территориальной единицы Республики Крым города республиканского значения Саки с подчинённой ему территорией.

Население 
''Динамика населения (до 2014 года — наличное население горсовета, на 2001 и 2014 год — постоянное население):

По итогам переписи населения в Крымском федеральном округе по состоянию на 14 октября 2014 года численность постоянного населения городского округа составила 25 146 человек (100,0 % из которых — городское).

По состоянию на 1 января 2014 года численность населения города Саки составила 22503 постоянного жителя и 22635 человека наличного населения. По состоянию на 1 июля 2014 года — 35131 постоянных жителей и 35564 человека наличного населения. По состоянию на 1 июля 2014 года — 22443 постоянных жителя и 22473 человека наличного населения.

 Национальный состав
По данным переписей населения 2001 и 2014 годов:

См. также 
 Сакский горсовет

Ссылки 
 Саки на сайте Минэкономразвития Республики Крым

Примечания